Kitchener – città del Canada, in Ontario
 Isola di Kitchener – isola del Nilo
 Monte Kitchener – montagna del Canada
 Horatio Herbert Kitchener – politico e generale britannico

Pagine correlate

Lord Kitchener